La gare de Hyvinkää (en , en ) est une gare ferroviaire située à Hyvinkää en Finlande.

Situation ferroviaire

Histoire

Service des voyageurs

Accueil

Desserte

Intermodalité

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Transport ferroviaire en Finlande
 Liste de gares en Finlande
 Lignes ferroviaires de la banlieue d'Helsinki

Liens externes 
 
 

Hyvinkää
Bâtiment à Hyvinkää
Transport à Hyvinkää
Bâtiment de Carl Albert Edelfelt
Environnement culturel construit d'importance nationale en Finlande